Archiduque Godofredo de Austria-Toscana (en alemán: Gottfried von Osterrich-Toskana) (Linz, 14 de marzo de 1902 - Bad Ischl, 21 de enero de 1984) era un miembro de la línea de la Toscana de la Casa de Habsburgo-Lorena. Godofredo fue el Gran Duque Titular de Toscana desde el 8 de noviembre de 1948 al 21 de enero de 1984. Para los realistas legitimistas fue Godofredo I de Toscana.

Familia
Godofredo era el hijo mayor del archiduque Pedro Fernando de Austria-Toscana y de su esposa la princesa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Godofredo vivió junto con sus tres hermanos en Salzburgo y Viena hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando su familia emigró a Lucerna, Suiza.

Matrimonio e hijos 
Godofredo contrajo matrimonio con la princesa Dorotea de Baviera, quinta hija y la cuarta mujer del príncipe Francisco de Baviera y su esposa la princesa Isabel de Croy, el 2 de agosto de 1938 por lo civil y religiosamente el 3 de agosto de 1938 en Sárvár, Hungría. Tuvieron por hijos a:
Archiduquesa Isabel (2 de octubre de 1939), se casó con Federico Huberto Edler von Braun el 28 de abril de 1965, y con descendencia.
Archiduquesa Alicia (29 de abril de 1941), se casó con Víctor Manno, Barón Manno el 7 de mayo de 1970, y con descendencia.
Archiduque Leopoldo Francisco de Austria, Príncipe de Toscana (25 de octubre de 1942), se casó con Leticia de Arenberg el 19 de junio de 1965, de quien se divorció el 21 de mayo de 1981, y con descendencia. Se volvió a casar con Marta Pérez Valverde el 18 de junio de 1993 y se divorció en 1998, sin descendencia.
Archiduquesa María Antonieta (16 de septiembre de 1950), se casó con Hans Walter Baron de Irmich el 29 de mayo de 1974, y con descendencia.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Archiduques de Austria de la rama toscana de los Habsburgo-Lorena del siglo XX
Grandes maestres de la Orden de San José
Grandes maestres de la Orden de San Esteban (Gran Ducado de Toscana)
Grandes Duques de Toscana de la casa de Habsburgo-Lorena (pretendientes)
Nacidos en Linz
Fallecidos en Bad Ischl